wieś w gminie Wittenhagen
niemiecka nazwa Dobiesława
 Abstagen (herb szlachecki)